

Persone 
 Yōko Honna – attrice, doppiatrice e cantante giapponese
 Takeshi Honna – politico giapponese
 Wakou Honna – mangaka giapponese

Altro 
 Diga di Honna – diga sul fiume Tadami a Kaneyama, Giappone